Data bezeichnet:
 Data (Berg), einen Berg mit umliegendem Nationalpark auf der Insel Luzon, Philippinen
 einen Androiden im Star-Trek-Universum, gespielt von Brent Spiner, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Lieutenant Commander Data
 ein URI-Schema, siehe Data-URL
 eine ehemalige Pop-/Rock-Band der DDR
 eine 1980 gegründete britische Electro-Pop-Band

DATA steht für:
 Debt, AIDS, Trade in Africa, eine multinationale nichtstaatliche Organisation

Siehe auch:
 Dark Data
 Dada (Begriffsklärung)
 Tata

DATA